Пратвье́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Плен-де-л’Агу. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81213.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 36 км восточнее Тулузы, в 39 км к юго-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 82 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 53 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 39 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 39 активных работали 38 человек (18 мужчин и 20 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 14 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн